Об'єкти NGC
Оріон (сузір'я)
Галактики